In questa pagina sono riportati gli sportivi che hanno vinto il maggior numero di medaglie d'oro olimpiche.

Il nuotatore statunitense Michael Phelps è lo sportivo più titolato con 23 medaglie d'oro, record battuto inizialmente ai Giochi olimpici di  e poi migliorato a  e a , con cui migliorò il precedente primato di 9 ori appartenente a Larisa Latynina, Paavo Nurmi, Mark Spitz e Carl Lewis. I norvegesi Ole Einar Bjørndalen, Bjørn Dæhlie e Marit Bjørgen sono invece i più titolati ai Giochi invernali con 8 ori.

Phelps detiene anche il record di ori individuali (13) e di ori in una singola edizione (8), mentre condivide con i connazionali Al Oerter e Carl Lewis quello del maggior numero di ori ottenuti in una singola specialità individuale (4).


Lista dei plurititolati

Cronologia

Lista dei plurititolati in eventi individuali

Lista dei plurititolati in una singola edizione

Lista dei plurititolati in una singola specialità individuale

Note

Voci correlate 
 Sportivi con il maggior numero di medaglie olimpiche
 Sportivi con il maggior numero di medaglie olimpiche in una singola edizione
 Sportivi con il maggior numero di medaglie d'oro olimpiche in una singola edizione
 Sportivi con il maggior numero di medaglie olimpiche in una singola specialità
 Sportivi con il maggior numero di medaglie d'oro olimpiche in una singola specialità
 Sportivi con il maggior numero di partecipazioni olimpiche
 Sportivi con il maggior numero di medaglie ai Giochi olimpici invernali
 Sportivi vincitori di medaglia olimpica in differenti discipline

Collegamenti esterni 
 
 

Liste di sportivi
Persone legate ai Giochi olimpici
Record sportivi